Nkolnguet peut désigner :
 Nkolnguet, un village du Cameroun dans la commune de Bikok ;
 Nkolnguet, un village du Cameroun dans la commune de Lobo ;
 Nkolnguet, un village du Cameroun dans la commune de Mbalmayo.

Voir aussi 
 Nkol-Nguet,  un village du Cameroun dans la commune de Dzeng.